Summerhill kan syfta på följande platser:

Australien 

 Summerhill (del av en befolkad plats), Tasmanien, Launceston,

Irland 

 Summerhill (ort i Irland), Leinster, An Mhí,

USA 

 Summerhill (ort i USA), Pennsylvania, Cambria County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar